Polster bezeichnet:
 den bayerisch-/österreichischen Begriff für ein Kissen
 gepolsterte Teile von Möbeln, siehe Polstern
 in der Botanik die Wuchsform typischer Polsterpflanzen, siehe Polsterpflanze
 Polster (Berg), Berg im steirischen Hochschwabmassiv
 Polster (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 ein Bauteil bei Klappen von Blasinstrumenten

Personen:
 Bernd Polster (* 1952), deutscher Publizist
 Burkard Polster (* 1965), deutscher Mathematiker 
 Christian Polster (* 1969), österreichischer Mann mit Down-Syndrom
 Daniel Polster (* 1998), israelische Sprinterin 
 Dora Brandenburg-Polster (1884–1958), deutsche Buchillustratorin und Grafikerin
 Fritz Polster (1891–1971), deutscher Sänger und Gesangslehrer
 Gert Polster (* 1975), österreichischer Historiker, Museumsdirektor und Bürgermeister
 Guntram Polster (1887–1945), deutscher Jurist, Berghauptmann beim Oberbergamt Dortmund
 Harald Polster (* 1954), deutscher Landespolitiker (Hessen) (SPD)
 Herbert Renz-Polster (* 1960), deutscher Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor
 Hermann Christian Polster (* 1937), deutscher Sänger
 Jörg Polster (* 1962), deutscher Diplomat
 Lorenz Polster (vor 1900–nach 1953), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Manuel Polster (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Matt Polster (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Nikolas Polster (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Regina Polster (* 1962), deutsche Unternehmensberaterin und Wirtschaftsinformatikerin
 Reinhold Polster (1922–2009), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Tino Polster (* 1957), deutscher Fußballkommentator
 Toni Polster (* 1964), österreichischer Fußballspieler
 Victor Polster (* 2002), belgischer Tänzer und Schauspieler

Siehe auch:

 Polsterer (Begriffsklärung)
 Bolster